Чорновол — українське прізвище.

 Чорновол Василь Семенович — український радлянський діяч.
 Чорновол Ігор Павлович — український історик.
 Чорновол Тетяна Миколаївна — українська журналістка, громадська діячка, військовослужбовиця.

Див. також 
 Чорновіл

Українські прізвища